Ansaldo Trasporti S.p.A. est une société de construction de matériel ferroviaire italienne, filiale du groupe Ansaldo, lui-même appartenant au groupe Finmeccanica SpA.

Historique 
La société Ansaldo a été créée en  par Giovanni Ansaldo à Gênes en Italie qui construira la première locomotive à vapeur du pays. 

Quelques années plus tard, Ernesto Breda fonda la société Società Italiana Ernesto Breda en  à Pistoia qui créera une filiale ferroviaire, la société Breda C.F. en  qui livrait déjà en  la  locomotive Breda.

Après les deux guerres mondiales, le groupe Ansaldo sera repris par la holding d'État IRI - Istituto per la Ricostruzione Industriale et le groupe Breda par une autre holding d'État, l'EFIM.

En , Finmeccanica et Ansaldo créent la société Ansaldo Trasporti SpA qui regroupe l'ensemble des sociétés du secteur transport des deux entités.

En , Ansaldo Trasporti rachète le groupe américain US&S de Pittsburg en Pennsylvanie.

En , Ansaldo Trasporti monte à 49 % dans le capital de la société française CSEE Transport.
et en complètera l'acquisition totale en .

En , Ansaldo Trasporti s'installe sur le marché d'Europe du Nord avec le rachat du suédois Standard Radio & Telephone (STR) qui devient Ansaldo Trasporti Signal System.

En , Ansaldo CSEE équipent en signalisation ferroviaire de dernière génération la liaison transmanche et le tunnel sous la Manche.

, Ansaldo US&S rachète la société australienne Ventura Projects.

, Ansaldo Trasporti crée une filiale aux Pays-Bas, Ansaldo Signal NV, qui regroupe les participations mondiales d'Ansaldo Trasporti dans la signalisation ferroviaire.

, Ansaldo Trasporti crée une nouvelle société filiale Ansaldo Sistemi Ferroviari.

 : fusion des deux sociétés Ansaldo Trasporti et Breda Costruzioni Ferroviarie et création de la société AnsaldoBreda SpA.

Le , Ansaldo Signal signe le premier contrat avec la Chine pour équiper la future ligne à grande vitesse Qinhuandao - Shenyang de la signalisation ferroviaire Ansaldo. C'est la première fois que la Chine achète ce type de prestation à une entreprise étrangère.

, Ansaldo Signal équipe les lignes à grande vitesse de la Corée du Sud.

, Finmeccanica opère une fusion des sociétés Ansaldo Signal et Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari qui deviennent Ansaldo STS.

, Ansaldo STS équipe les chemins de fer indiens du système ERMS.

Constructeur de matériel ferroviaire ayant son siège en Italie
Entreprise ayant son siège en Ligurie
Entreprise fondée en 1853